Operação Anaconda (investigação policial): a operação intitulada "Anaconda", deflagrada em 30 de outubro de 2003, foi o resultado de uma investigação de mais de um ano da Polícia Federal com escutas telefônicas que teriam captado indícios das negociações ilícitas entre criminosos e membros do Judiciário.

 Operação Anaconda (Guerra do Afeganistão): ofensiva da coalizão internacional, comandada pelos Estados Unidos, iniciada no dia 2 de março de 2002 contra os integrantes do Taliban e da Al Qaeda, escondidos nas cavernas do leste do Afeganistão, durante a guerra no país. 

Desambiguação